USS Higgins (DDG-76) — эсминец УРО типа «Арли Бёрк». Построен на верфи Bath Iron Works, приписан к морской станции Сан-Диего, штат Калифорния. Приписан к 21-й эскадре Тихоокеанского флота США.

Боевая служба

Примечания

Ссылки 

Официальный сайт корабля

H
Суда по алфавиту